A Tight Squeeze – cortometraggio del 1918 diretto da Jack White
A Tight Squeeze – cortometraggio del 1930 diretto da George LeMaire